Леони́д Петро́вич Кры́син (род. 6 июня 1935, Москва, СССР) — советский и российский лингвист, специалист в области лексикологии, семантики, стилистики, лексикографии и социолингвистики.

Доктор филологических наук, профессор, заместитель директора по образовательным проектам, заведующий отделом современного русского языка Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

Биография 
Сын Петра Ивановича и Надежды Ивановны Крысиных. Окончил филологический факультет МГУ (1958). С 1958 по 1973 год — научный сотрудник Института русского языка АН СССР. В 1965 году под руководством академика В. В. Виноградова защитил кандидатскую диссертацию «Вопросы исторического изучения иноязычных заимствований», которая была издана в виде книги «Иноязычные слова в современном русском языке» (М., 1968).

После увольнения из ИРЯ из-за конфликта с директором Ф. П. Филиным с 1973 по 1983 год работал старшим научным сотрудником ВНИИ Информэлектро, защитил докторскую диссертацию «Социолингвистическое исследование вариантов современного русского литературного языка» (1980).

С 1983 по 1991 год старший, а затем ведущий научный сотрудник Института языкознания АН СССР, с 1991 — главный научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, с 1997 года — заведующий Отделом современного русского языка и заместитель директора института. Заместитель главного редактора журнала «Известия РАН. Серия литературы и языка», член редколлегии журнала «Русский язык в школе».

Упоминается среди тайных помощников А. И. Солженицына, помогавших прятать и распространять его рукописи.

Супруга — Лидия Ивановна Басова.

Основные работы 
Автор около 250 научных публикаций, включая монографии, словари, учебники:
 Иноязычные слова в современном русском языке. — М., 1968.
 Язык в современном обществе. — М., 1977.
 Жизнь слова: книга для старших классов. — М.: Просвещение, 1980. — 175, [1] с.: табл.
 Социолингвистические аспекты изучения современного русского языка. — М., 1989.
 Толковый словарь иноязычных слов. — М., 1998 (5-е изд. — М., 2003). Свыше 25 тысяч слов и словосочетаний, Библиотека словарей РАН.
 Социолингвистика. — М., 2001 (в соавт. с В. И. Беликовым).
 Русское слово, своё и чужое. — М., 2004.
Новый словарь иностранных слов : наиболее употребительные иностранные слова, вошедшие в русский язык в XVIII- XX и начале XXI в  / Крысин, Леонид Петрович, Автор (Author); Ененко, Елена Артемовна, Художник (Artist). — М.: Эксмо, 2007. — 475 [5] с. — (Школьные словари) .  Дополнительный тираж 5000 экз. — ISBN 5-699-10276-0.
 
 
 
 

Принимал участие в составлении издания «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», подготовке «Толкового словаря русской разговорной речи».

 Статьи
 Крысин Л. П. Вспоминая Реформатского // Общественные науки и современность. — 2008. — № 3. — С. 151—155.
 Крысин Л. П. Можно ли по речи узнать интеллигента? // Общественные науки и современность. — 2004. — № 5. — С. 157—164.
 Крысин Л. П. М. В. Панов как социолог языка // Общественные науки и современность. — 2006. — № 6. — С. 115—120.
 Крысин Л. П., Дилигенский Г. Г. Экономика-язык-культура (дискуссия): Г. Г. Дилигенский. Культура и социальная динамика современной России; Л. П. Крысин. Язык — живая саморазвивающаяся система // Общественные науки и современность. — 2001. — № 5. — С. 48-57.
 Крысин Л. П. О некоторых изменениях в русском языке конца XX века // Исследования по славянским языкам. № 5. — Сеул, 2000. — С. 63-91.
 Крысин Л. П. О русском языке наших дней // Изменяющийся языковой мир. — Пермь, 2002.
 Крысин Л. П. Языковая норма и речевая практика // Отечественные записки. 2005. — № 2 (23).

Интервью 
 Радиостанция «Эхо Москвы» / Передачи / Интервью / Воскресенье, 20.04.2003: Леонид Крысин
 Радио СИТИ-FM :: Леонид Крысин: Мат — это неотъемлемая часть русского языка
 Известия. Ру: Леонид КРЫСИН: «Не хочу, чтобы меня „шокировали монстры“»

Примечания

Ссылки 
 Страница на сайте ИРЯ РАН
 Статья в «Энциклопедии Кирилла и Мефодия»
 Публикации на образовательном портале «ЭСМ»

Лингвисты СССР
Лингвисты России
Русисты
Лексикографы России
Социолингвисты
Доктора филологических наук
Сотрудники Института языкознания РАН
Сотрудники Института русского языка имени В. В. Виноградова
Авторы учебников
Авторы учебников русского языка
Авторы энциклопедий и словарей